Le terme pedra branca signifie « pierre blanche » ou « rocher blanc » en portugais.

Culture et société 
En sports :
 le , ou simplement Pedra Branca, est un club de football basé à Palhoça (Santa Catarina, Brésil) ;
 le Pedrabranca Futebol Clube, ou simplement Pedrabranca, est un club de football basé à Alvorada (Rio Grande do Sul, Brésil).

Anthroponyme 
 La comtesse de Pedra Branca (1816-1891) est une aristocrate et femme de lettres brésilienne.

Toponyme

Australie 
 Pedra Branca, un îlot au large de la Tasmanie ;

Brésil 
 Pedra Branca, une municipalité du Ceará ;
 Pedra Branca, une municipalité de la Paraíba ;
 , un quartier de la municipalité d'Ipatinga (Minas Gerais) ;
 , un quartier de la municipalité de Belo Horizonte (Minas Gerais) ;
  (), un village indigène situé dans l'actuelle municipalité de Santa Teresinha (État de Bahia) ;
 , un district de la municipalité d'Itararé (État de São Paulo) ;
 Pedra Branca do Amapari, une municipalité de l'Amapá ;
 , un quartier de la municipalité de Guaratuba (Paraná) ;
 la , une chute d'eau située dans la municipalité de Três Forquilhas (Rio Grande do Sul) ;
 Jardim Pedra Branca, une station de la ligne 15 du métro de São Paulo ;
 le , un massif de montagnes situé dans la zone Ouest de Rio de Janeiro ;
 le parc d'État de Pedra Branca, une zone de conservation de l'environnement englobant le massif précédent ;
 le massif granitique de Pedra Branca (Nova Roma, Goiás) ;
 le , une colline de  d'altitude située à la frontière des villes de São José et Palhoça (Santa Catarina) ;
 la , une sesmaria accordée en 1793 par la couronne portugaise à Domingos Vieira e Silva, située en partie sur le territoire actuel de Campos Gerais et en partie sur celui de l'actuelle municipalité de Santana da Vargem (Minas Gerais) ;

Singapour 
 Pedra Branca, un ensemble de rochers affleurant entre le détroit de Singapour et la mer de Chine méridionale.

Notes et références